Pusey peut faire référence à :
 Pusey (France) : une ville de Haute-Saône dans l'agglomération de Vesoul.
 Pusey (Oxfordshire) : un village britannique
 Edward Bouverie Pusey un théologien britannique du mouvement d'Oxford (1800-1882)